Orava může být:

 Orava (region) – bývalá uherská župa, rozdělená dnes mezi Slovensko a Polsko
 Orava (řeka) – stejnojmenná řeka
 Orava (obec) – obec v estonském kraji Põlvamaa
 Orava (vesnice) – vesnice ve stejnojmenné estonské obci
 Orava (loď) – čs. námořní loď z let 1959–1965
 Orava (elektronika) – slovenský výrobce spotřební elektroniky

Související články 
 Orava (vodní nádrž) – přehradní nádrž na horním toku řeky Oravy
 Oravský hrad – hrad (zámek) v obci Oravský Podzámok
 Oravský Podzámok – obec v okrese Dolný Kubín

Externí odkazy